Сен-Жан-де-Боннва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Шалон-ан-Шампань, 14 км на південь від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 376,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жан-де-Боннваль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Боннваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об